Il gruppo dell'hauchecornite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'hauchecornite 
 Arsenohauchecornite
 Bismutohauchecornite
 Hauchecornite
 Tellurohauchecornite
 Tučekite

Note 

Hauchecornite